Matteo Medves (* 20. června 1994) je italský zápasník-judista.

Sportovní kariéra 
Připravuje se v policejním vrcholovém sportovním středisku Fiamme Oro v Římě. V italské reprezentaci se pohybuje od roku 2015 v pololehké váze do 66 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Itálii

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Mattea Medvese na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Mattea Medvese na Judobase.org

Italští judisté
Narození v roce 1994
Narození 20. června
Žijící lidé
Muži